Бе́кинсейл () — фамилия:

 Бекинсейл, Кейт (род. 1973) — британская актриса.
 Бекинсейл, Ричард (1947—1979) — британский актёр.